

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 5 podstawowych
 Podolany – część miasta Poznań, w delegaturze Poznań-Jeżyce
 Podolany – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. złotoryjskim, w gminie Złotoryja
 Podolany – część wsi Ignaców w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Siemkowice
 Podolany – wieś w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Kalwaria Zebrzydowska
 Podolany – przystanek kolejowy tamże 
 Podolany – wieś w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Gdów
 Podolany – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Ciepielów
 Podolany – część wsi Białowieża w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Białowieża
 Podolany Drugie – część wsi Białowieża w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Białowieża
 Podolany Pierwsze – część wsi Białowieża w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Białowieża
 Podolany – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Kazimierza Wielka

 Podolany - wieś na Ukrainie